

Коберники — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Коберники — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства